«Жить будете» — первое скетч-шоу производства телеканала «Украина» компанией «Юникорн Продакшн», основанное исключительно на взаимоотношения врачей с пациентами.

История 
Сюжеты скетчкома построены на утрированном противостоянии двух сторон — врачей и больных. Одни жалуются на недобросовестных пациентов, а другие на не качественное лечение. Не смотря на то, что все шутки юмористического шоу связаны с медициной, создатели скетчей не стали ограничиваться сюжетами из больничной практики в формате «доктор-пациент», и показали также пародии на многочисленные передачи о здоровье, курьезы из призывной комиссии в военкомате, народные советы от знахаря из украинской глубинки и другие…

Актёры 
 Сергей Лавыгин
 Александр Лобанов
 Денис Косяков
 Валерия Пацап
 Максим Аникин
 Наталья Унгард
 Олег Лопухов
 Сергей Лобанов
 Виктория Синенко
 Елена Галибина

Примечания 

Телепередачи Украины